Dette var den 23. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. FC Bayern München blev ligamester denne sæson.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1985
Fodbold i 1986